Марк Ати́лий Регу́л (): Марк Атилий Регул Кален — древнеримский политический деятель и военачальник, консул 335 года до н. э.;
 Марк Атилий Регул (консул 294 года до н. э.), сын предыдущего;
 Марк Атилий Регул (консул 267 года до н. э.) — дважды консул, погибший в карфагенском плену;
 Марк Атилий Регул (консул 227 года до н. э.), сын предыдущего;
 Марк Атилий Регул (претор).

См. также 
 Атилии